DGF steht für:
 DGF Flensborg, Sportverein der dänischen Minderheit in Flensburg
 Danmarks gamle Folkeviser, Kollektion alter dänischer Balladen
 Danmarks Gymnastik Forbund
 Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste
 Deutsche Gesellschaft für Familienbildung und Beratung 
 Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung
 Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft
 Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft
 Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde 
 Deutsches Gesundheitsfernsehen
 DHL Global Forwarding, heutiger Name von Danzas nach der Integration in den DHL-Konzern
 Landkreis Dingolfing-Landau, Kfz-Kennzeichen
 Douglas Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Douglas Lake (British Columbia), British Columbia, Kanada

Abkürzung